

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jacques Fouchier, (1913-1994), homme politique français ;
 Jacques de Fouchier, (1911-1997), haut fonctionnaire et banquier français ;
 Thierry Fouchier, (1966- ), navigateur français. 

Homonymie de patronyme